Constantin Coandă
 Henri Coandă
 Coandă-effect
 Henri Coandă International Airport